Víkur kan syfta på följande platser:

Island 

 Vík í Mýrdal (ort i Island), Suðurland, 
 Víkur (vik i Island), Suðurnes, 

Robotskapade Islandförgreningar